Milano poate fi:

 Milano - oraș în Italia
 Aeroportul Internațional Milano-Malpensa - aeroport din apropierea orașului Milano

Vezi și 
 Milan (dezambiguizare)